Clifford Scott (1903-1997) – psicoanalista canadese
 Clifford Scott Green (1923-2007) – giudice statunitense
 Clifford Scott (1928-1993) – musicista statunitense
 Clifford Scott (...–...) – indoor rower statunitense